Jméno Osman paša nese více osobností:

 Osman Nuri paša (1832–1900) – osmanský maršál
 Osman paša (admirál) (1792–1860) – osmanský admirál
 Osman paša Kazanac (1620–1687) – osmanský státník
 Özdemiroğlu Osman paša (1526–1585) – osmanský státník a vojenský velitel
 Topal Osman paša (1663–1733) – osmanský vojenský velitel

Poznámky